L'édition 2005-2006 du championnat de France de rink hockey de Nationale 1 est remporté par le SCRA Saint-Omer.

Participants

Classement 
Le SCRA Saint-Omer est champion de France 2005-2006 de rink hockey. Les équipes d'Ergué Gaberic et de Quimper sont reléguées en Nationale 2.

|valign="top"|

|}

Résultats

Barrage de relégation

Notes et références

Liens externes 

Site de la Fédération Française de Roller Skating (Section rink hockey)
rink-hockey.net

2006
Rink hockey en 2005
Rink hockey en 2006